Dos prínceps de Mukhran:
 David I Mukhrani-batoni
 David II Mukhrani-batoni